Шампанья́к-ла-Прюн (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Ла-Рош-Канийак. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19040.

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к югу от Парижа, в 95 км юго-восточнее Лиможа, в 18 км к юго-востоку от Тюля.

История 
В 1797 году приход Шампаньяк-ла-Рош был преобразован в Шампаньяк-ла-Прюн.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 168 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 89 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 64 были экономически активными, 25 — неактивными (показатель активности — 71,9 %, в 1999 году было 69,7 %). Из 64 активных работали 58 человек (32 мужчины и 26 женщин), безработных было 6 (4 мужчины и 2 женщины). Среди 25 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез